Ian Thompson – maratoni futó
 Ian Thompson – magasugró olimpikon
 Ian Thompson – színész